Wacław II Raciborski (ur. ok. 1405, zm. 1456 r.) – książę karniowsko-raciborski w latach 1424-1437, w wyniku podziału od 1437 r. książę raciborski. Pochodził z dynastii Przemyślidów.
Wacław II był starszym synem księcia karniowsko-raciborskiego Jana II i Heleny Litewskiej.

W 1424 r. zmarł Jan II. Z nieznanych przyczyn, mimo że miał ok. dziewiętnastu lat Wacław nie przejął wtedy całości władzy, której część objęła matka Helena. Dosyć długo książę pozostał z bratem Mikołajem V współrządcą ojcowizny jako tzw. brat niedzielny.

Do podziału księstwa doszło w 1437 r., kiedy Wacław otrzymał niewielką część spadku – okręg raciborski, za to ze stolicą księstwa Raciborzem.

W 1452 r. objął po śmierci brata regencję w księstwie karniowsko-rybnickim w imieniu małoletnich bratanków: Jana IV i Wacława III. Rządy te napotkały trudności ze strony wdowy po Mikołaju Barbary Rockenberg, która sama miała ochotę na objęcie regencji. Ostatecznie Wacław utrzymał się przy władzy aż do swojej śmierci.

Podobnie jak brat, Wacław II przez cały okres panowania utrzymywał dobre stosunki z Polską. Kilkakrotnie też przebywał w Krakowie na dworze Władysława Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka.

Wacław II był żonaty z Małgorzatą, córką kasztelana międzyrzeckiego i starosty ruskiego Wincentego Świdwy z Szamotuł (ślub się odbył w grudniu 1444 lub w styczniu 1445), z którą doczekał się syna Jana V, oraz trzech córek (były to: Katarzyna wydana za kasztelana nakielskiego Włodka z Danaborza, Helena wydana za kasztelana międzyrzeckiego Jana z Ostroroga, oraz Anna).

Książę zmarł w 1456 r. i został najpewniej został pochowany w klasztorze dominikanek w Raciborzu.

Wywód przodków 

Przemyślidzi opawscy
Ludzie związani z Raciborzem
Urodzeni w XV wieku
Zmarli w 1456